Edmondson – miasto w USA, w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 (1761) Edmondson – planetoida z grupy pasa głównego planetoid